Il terzo occhio – film diretto da Mino Guerrini (1966)
Il terzo occhio – film diretto da Susanna Nicchiarelli (2003)
Il terzo occhio – libro scritto da Lobsang Rampa (1958)
Il terzo occhio – manga di Osamu Tezuka (1974-1978)

Pagine correlate 
Terzo occhio